In matematica, sia A un insieme e sia ≤ una relazione binaria su A.  Allora un sottoinsieme B di A si dice cofinale se soddisfa la seguente condizione:

.

== Voci correlate ==
 Sottoinsieme
 Cofinalità
Teoria degli insiemi